George Hay est le nom de plusieurs personnalités :

 George Hay (1508-1573), noble et homme politique écossais ;
 George Hay (1596-1644),  de Kinnoull, homme politique écossais ;
 George Hay (1765-1830), homme politique et juge aux États-Unis ;
 George Hay (1715-1778), Member of Parliament ;
 George Hay (1729-1811), évêque et théologien catholique écossais ;
 George Hay (1898-1975), joueur de hockey sur glace canadien ;
 George D. Hay (1895-1968), américain, directeur de la station de radio WSN à Nashville au Texas ;
 George Hay, fondateur de la Science Fiction Foundation ;
 George Hay (1570-1634), Lord chancelier d'Ecosse ;
 George Hay (1596-1644), pair écossais, officier et responsable politique ;
 George Hay (mort 1650), pair écossais et officier ;
 George Hay (mort 1687), pair écossais et soldat ;
 George Hay (1689-1758) ;
 George Hay (1753-1804), pair écossais ;
 George Hay (1827-1897) ;
 George Hay (1902-1938), pair écossais ;
 George Hay (1787-1876), maréchal britannique ;
George Hay, personnage de fiction dans la pièce Moon Over Buffalo ;
 George Hay (1851-1913), joueur de cricket anglais ayant joué pour le Derbyshire, 1875-1886 ;
 George Campbell Hay (1915-1984), poète écossais ;
 George Hay (1822-1862), homme politique du parti libéral britannique.

Voir aussi